Der Grand Prix der Nordischen Kombination 2015 geht in die 18. Saison und war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 29. August und 10. Oktober 2015 an vier verschiedenen Orten in Europa ausgetragene Wettkampfserie der Nordischen Kombination.

Austragungsorte und Rennen 

:

 29. August 2015: HS 106 & 2×7,5 km Team
 30. August 2015: HS 106 & 10 km Gundersen

:

 2. September 2015: HS 108 & 10 km Gundersen

:

 4. September 2015: HS 137 & 10 km Gundersen
 5. September 2015: HS 137 & 10 km Gundersen

:

 9. Oktober 2015: HS 140 & 10 km Gundersen
 10. Oktober 2015: HS 140 & 10 km Gundersen

Ergebnisse und Wertungen

Grand-Prix Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Weltcup der Nordischen Kombination 2015/16

Weblinks

Einzelnachweise 

2015
Sportveranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Oberwiesenthal
Sportveranstaltung in Tschagguns
Sportveranstaltung in Oberstdorf
Wintersport (Oberstdorf)